Урванцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Урванцов, Лев Николаевич (1865—1929) — русский писатель и драматург.
 Урванцов, Николай Николаевич (1876—1941) — русский, советский актёр, режиссёр, драматург.

См. также 
 Урванцев